Dinamo je lahko:
 dinamo, električni generator enosmernega toka;
 GNK Dinamo Zagreb, hrvaški nogometni klub;
 Dinamo Kijev, ukrajinski nogometni klub;
 Dinamo Moskva, ime več moskovskih športnih klubov, med njimi hokejskega;
 Operacija Dinamo, kodno ime za pomorsko evakuacijo britanskih in francoskih enot iz obal Dunkerkquea med II. svetovno vojno.